

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 15 podstawowych 
 Bronisławów – część miasta Radom
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Bronisławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno 
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów 
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Bronisławów – część wsi Lipa w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno 
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów 
 Bronisławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
 Bronisławów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów 
 Bronisławów – część wsi Luboniek w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Bronisławów – część wsi Grabina w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

Zobacz też 
 Bronisławowo, Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Bronisławów Osuchowski